Legende:

Die Hallensaison 2008/09 begann am 14. November 2008 und endete am 25. Januar 2009. Deutscher Meister wurde zum achten Mal Rot-Weiss Köln.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde der Deutschen Hallenmeisterschaft fand gemeinsam mit den Damen in der Rhein-Ruhr-Halle Duisburg statt.

Aufstieg 
Als Gruppensieger aus der 2. Hallenhockey-Bundesliga stiegen auf: Rissener SV (Nord), SC Charlottenburg (Ost), Mannheimer HC (Süd), Rheydter SV (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 08/09

2008
Hockey 2008
Hockey 2009